Nome personale è usato in modo differente a seconda delle fonti, per indicare:
Il prenome, cioè il solo nome di battesimo di una persona
L'antroponimo, cioè il nome completo di cognome (o altri elementi onomastici) di una persona

Note